The Boob – cortometraggio del 1912 diretto da Otis B. Thayer
The Boob – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner
The Boob – cortometraggio del 1917 diretto da Otis Thayer
The Boob – film del 1926 diretto da William A. Wellman